Colicodendron är ett släkte av kaprisväxter. Colicodendron ingår i familjen kaprisväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kaprisväxter
Colicodendron